Юозас Бронисловас Станюлис (; , дер. Гулеляй, Утенский район, Литва — , дер. Дайнава, Укмергский район) — литовский советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1924 году на малой родине своей матери в деревне Гулеляй Утенского района. До 1943 года рос в деревне Буйвидай.

Получил высшее образование по специальности агроном, окончив Литовскую сельскохозяйственную академию.

С 1947 года на хозяйственной, общественной и политической работе. Работал агрономом в Аникщяе, преподавателем в Клайпедоском и Вильнюсском сельскохозяйственных техникумах, заместителем директора техникуса, директором машинно-тракторной станции в Расейняе.

До 1956 года — агроном в различных колхозах Укмергского уезда и района Литовской ССР.

До апреля 1956 года недолго был заместителем министра в министерстве совхозов Литовской ССР.

С 1956 по 1984 год — директор Леонпольской птицефабрики в Укмергском районе. Под его руководством птицефабрика была награждена в 1967 году Орденом Трудового Красного Знамени за высокие производственные результаты и получила статус показательного хозяйства.
C 1984 года — персональный пенсионер.

За планировку и застройку сельских посёлков, в том числе Дайнава в Литовской ССР, был в составе коллектива удостоен Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1971 года.

Член КПСС. Жил в Литве.

Семья 
 Отец — Йонас Станюлис (; 1900–1964). Родился в деревне Буйвидай Аникщяйского района. Десятский, политический заключенный в Карагандинских лагерях.
 Мать — Элеонора Юкноните-Станюлене (; 1901–1963). Родилась в деревне Гулеляй Утенского района.
 Сестры — Бируте Станюлите-Юодинене (; 1926–1982) и Алдона Станюлите-Энджюнене (; род. 1928).

Примечания

Ссылки 
 Pasaulio anykštėnų bendrija